Seksualni steroid (gonadalni steroidi) su steroidni hormoni koji formiraju interakcije sa kičmenjačkim androgenim ili estrogenim receptorima. Njihovo dejstvo je posredovano sporim genomičkim mehanizmima kroz nuklearne receptore, kao i brzim negenomiskim mehanizmima kroz receptore vezane za membranu i signalne kaskade. Termin seksualni hormon je skoro uvek sinoniman sa seksualnim steroidom. Nesteroidni hormoni luteinizirajući hormon, folikulostimulišući hormon i gonadotropin-oslobađajući hormon se obično ne smatraju seksualnim hormonima, mada oni imaju važne uloge vezane za seks.

Produkcija 
Prirodni seksualni steroidi se formiraju u polnim žlezdama (jajnicima ili testisima), u nadbubrežnim žlezdama, ili putem konverzije iz drugih seksualnih steroida i drugih tkiva kao što su jetra ili masno tkivo.

Reference

Vidi još 
 Sindrom neosetljivosti na androgen
 Klinefelterov sindrom

Spoljašnje veze 
 
 

Секс хормони
Животињски репродуктивни систем
Хормони хипоталамусно-хипофизно-тироидне осе